Гуляренко — русская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Гуляренко, Анна Юрьевна (род. 1958) — советская и российская актриса театра и кино, театральный педагог.
 Гуляренко, Степан Никифорович (1894 — ?) — колхозник, агроном, Герой Социалистического Труда.